gemeente op Jersey, zie Saint Clement (Jersey)
plaats in Frankrijk, Île de Ré, Saint-Clément-des-Baleines
plaats in Frankrijk, Hérault, Saint-Clément-de-Rivière
St. Clement (Engeland)